Корнюшково — Деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в состав Слободского сельского поселения.
Население — 2 жителей (июль 2022 год).
 
Расположена в юго-восточной части области в 25 км к северо-востоку от Угры, в 0,4 км южнее автодороги  Вязьма — Калуга — Тула — Рязань, на берегу реки Сигоска. В 24 км к западу от деревни находится железнодорожная станция Добрянский на линии Торжок — Брянск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.Сейчас в деревне находится Крестьянско-Фермерское хозяйство.

Примечания 

Населённые пункты Угранского района